The Virtuoso steht für:
 The Virtuoso (1975), Filmdrama von Peter Duguid aus dem Jahr 1975
 The Virtuoso (2021), Thriller von Nick Stagliano aus dem Jahr 2021
 The Virtuoso (Kurzfilm), Kurzfilm nach einem Drehbuch von Mary Fuller aus dem Jahr 1914